Андрей Лукич Ткаченко (6 апреля 1924 — 2 февраля 2008) — советский педагог, на протяжении более 50 лет руководил изостудией при Доме пионеров города Нальчика, Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской АССР.

Биография 
Родился 6 апреля 1924 года в станице Плоская Краснодарского края.

На фронте с июня 1942 года — рядовой, снайпер-разведчик 60-й стрелковой бригады 56 армии Северо-Кавказского фронта.

28 апреля 1943 года под станицей Крымская выполнял задание по блокировке ДОТа противника, при этом был тяжело ранен в левую ногу.

Демобилизован в 1943 году по ранению. Награждён орденом Славы III степени, медалью «За оборону Кавказа», в 1985 году отмечен Отечественной войны I степени.

В 1949 году окончил Самаркандское художественное училище, затем — художественный факультет Кубанского государственного университета.

В 1950 году поступил на работу руководителем изостудии в Дом пионеров города Нальчика, где и проработал до выхода на пенсию более 50 лет.

Двенадцать его воспитанников окончили Российскую Академию художеств, пятьдесят два стали членами Союза художников СССР и России.

Умер в 2008 году.

Память 
В 2011 году имя Андрея Лукича Ткаченко было присвоено республиканскому Музею изобразительных искусств в городе Нальчик.

Источники 
 Лариса Шадуева — След Лукича // Газета «Кабардино-Балкарская правда», 10 февраля 2009
 Гульнара Урусова — «Андрей Лукич, учитель светлоокий…» // Газета «Советская молодежь», № 19, 9 мая 2018 — стр. 5
 ОБД «Подвиг народа»

Родившиеся в Новопокровском районе
Выпускники Кубанского государственного университета
Персоналии:Нальчик